Liljeholmen kan syfta på:

 Liljeholmen – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Liljeholmen (stadsdelsområde) – ett tidigare stadsdelsområde 1997–2007, sammanslaget med Hägersten till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde
 Liljeholmens municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Brännkyrka landskommun 1898–1913
 Liljeholmens municipalhus – ett bostadshus och tidigare kommunhus
 Liljeholmen (tunnelbanestation) – en station i Stockholms tunnelbana
 Liljeholmens järnvägsstation – en station på Västra stambanan med persontrafik 1860–1929
 Liljeholmen (postort) – en postort 1863–1950
 Liljeholmens Stearinfabriks AB – ett kemiskt-tekniskt företag som grundades i Stockholm 1839
 Liljeholmen, Boxholm – en herrgård i Boxholms kommun
 Liljeholmens folkhögskola – en folkhögskola i Kinda kommun
 Liljeholmen, Jönköping – en stadsdel i Jönköping